Корвул (Корвол; ; VII—VIII века) — герцог Фриуля в начале VIII века.

Биография 
Единственным нарративным источником, повествующим о Корвуле, является «» Павла Диакона.

О происхождении Корвула ничего не известно. По свидетельству Павла Диакона, он был преемником погибшего в сражении со славянами Фердульфа. Корвул получил власть над Фриульским герцогством в начале VIII века (предположительно, в 701 или в 706 году).

Правление Корвула было непродолжительным. Уже вскоре после получения герцогского титула он был смещён со своего поста. Обвинённый в оскорблении лангобардского короля Ариперта II, Корвул был ослеплён, проведя остаток своей жизни во всеобщем презрении. Новым же правителем Фриульского герцогства был назначен Пеммо.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Герцоги Фриульские
Правители Европы VIII века
Насильно ослеплённые
Знать Лангобардского королевства
Персоналии Лангобардского королевства VIII века